Lechia jest jedyną drużyną, która zdobyła Puchar Polski jako zespół z trzeciego poziomu rozgrywek ligowych. Stało się to w 1983 roku. Po raz drugi Lechia zdobyła trofeum w 2019 roku. Gdański zespół dwukrotnie grał również w finale Pucharu Polski w 1955 i 2020 roku, przegrywając wówczas, odpowiednio, z Legią Warszawa 0:5 i Cracovią 2:3 po dogrywce. Dwukrotnie osiągano szczebel półfinału - w 2010 i 2011 roku.

Lechia Gdańsk w Pucharze Polski

Bibliografia 

 Mecze Pucharu Polski
 www.90minut.pl

Puchar Polski w piłce nożnej
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Lechia Gdańsk